Daniel Mestre (ciclista) (1986), ciclista portuguès
 Daniel Mestre i Dalmau (Igualada, 1973) director d'orquestra i de cor català